Карбу́нкул

 Карбункул (медицина) — гостре гнійне запалення глибоких шарів шкіри і підшкірної клітковини; скупчення на невеличкій ділянці шкіри кількох фурункулів.
 Карбункул (мінералогія) — заст. коштовний камінь — червоний гранат.

Джерела 
 Карбункул. - на сайті www.lingvo.ua.